Оман:

 Оман () — государство в Юго-западной Азии на юго-востоке Аравийского полуострова.
 Оман () — село в Ямболской области в общине Болярово, Болгария.
 Оман — озеро в оазисе Унианга-Кебир, Чад.
 Оман Договорный — название семи эмиратов, подписавших в 1820 году «Генеральный договор» и в 1971 году создавших федерацию Объединённые Арабские Эмираты.
 Омань () — коммуна в регионе Пуату — Шаранта в кантоне Сент-Илер-де-Вильфранш, Франция.

Персоналии 
 Оман, Кен (род. 1982) — ирландский футбольный центральный защитник, игрок клуба «Портадаун».
 Оман, Люсьен (1880—1965) — бельгийский ботаник, работавший в Аргентине.
 Оман, Ральф (род. 1940) — американский юрист, наиболее известен как регистратор авторских прав США с 1985 по 1994 годы.
 Оман, Чарльз (1860—1946) — британский военный историк.
 Оман, Фридрих (1858—1927) — австрийский архитектор.

См. также 
 
 
 Оманья () — район (комарка) в провинции Леон в составе автономного сообщества Кастилия и Леон, Испании.
 Владения Маската и Омана () — аравийские и заморские территории, находившиеся в XVII — середине XX века в зависимости от султаната Маскат и Оман и совокупно с последним называемые Оманской империей.